

Pessoas
Stuart Piggott - um arqueólogo

Localdiades
Piggott (Arkansas)

Desambiguação